Укол — те ж, що ін'єкція в медицині
 Укол — подразнення, спричинене гострим предметом подовгастої форми (напр. голка)
 Укол — інша назва удару ко́лючею зброєю, наприклад, в фехтуванні
 Р-330У «Укол» — радянський та російський комплекс РЕБ

Примітки